

Toponymes 
 Miya-juku, la  des 53 stations de la route du Tōkaidō, qui était la route majeure du Japon à l'ère Edo.

Personnages de fiction 
 Le Miya, un personnage de bande dessinée créé par Boulet.

Autres 
 Le miya, une langue parlée au Nigeria.